Opistholebes är ett släkte av plattmaskar. Opistholebes ingår i familjen Opistholebetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Opistholebes